Трегу́бов — русская фамилия. Известные носители:

 
 Трегубов, Алексей Иванович (1912—1993) — советский инженер-строитель, Герой Социалистического Труда.
 Трегубов, Ананий Михайлович (1878—1943) — профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Трегубов, Анатолий Иванович (род. 1928) — государственный и партийный деятель Эстонской ССР.
 Трегубов, Аркадий Исаакович (1911—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 
 Трегубов, Виталий Владимирович (род. 1974) — казахстанский хоккеист.
 Трегубов, Дмитрий Дмитриевич (1884—1919) — подполковник 10-го гусарского Ингерманландского полка, герой Первой мировой войны.
 
 Трегубов, Натан Наумович (1934—1983) — советский архитектор и художник.
 Трегубов, Никита Михайлович (род. 1995) — российский скелетонист.
 
 Трегубов, Павел Владимирович (род. 1971) — советский и российский шахматист.
 Трегубов, Ростислав Вадимович (?—после 1917) — чиновник военного ведомства, видный деятель монархического движения, один из основателей Союза Русского Народа, секретарь Главного Совета Союза Русского Народа.
 Трегубов, Сергей Николаевич (1866—1945) — русский судебный деятель и криминалист, сенатор.
 Трегубов, Симеон Иванович (1856—1925) — протоиерей Киево-Софийского собора, член Государственного Совета по выборам.

